La palabra estudio puede referirse:

 al estudio, la actividad propia del estudiante, que aplica su esfuerzo para comprender y aprender algo;
 a un estudio, una obra en la que se estudia, discute y dilucida una cuestión, mediante un proceso de investigación científica, así como el mismo proceso de investigación que lleva a su confección; entre otros, puede referirse:
 a un estudio de cohorte, un tipo de estudio epidemiológico;
 a un estudio observacional;
 a un estudio analítico;
 a un estudio longitudinal;
 a varios tipos de estancias o dependencias:
 a un despacho, oficina o estudio, lugar de trabajo de un profesional;
 a un estudio, el lugar de trabajo de un artista plástico;
 a un estudio de grabación, recinto insonorizado y acondicionado acústicamente destinado al registro de sonido;
 a un estudio de radio, el estudio de grabación preparado para la emisión de programas de radio; 
 a un plató o estudio de televisión, el estudio de grabación acondicionado también lumínicamente y preparado para la emisión de programas de televisión;
 a un estudio cinematográfico, una empresa productora cinematográfica;
 a un estudio, apartamento de pequeño tamaño que se puede dedicar a vivienda de una persona o a despacho;
 a los estudios (studia generalia), las instituciones medievales sucesoras de las escuelas y que dieron origen a las universidades;
 a un estudio, un cierto tipo de composición musical breve, destinada a practicar la habilidad y la técnica en un instrumento solista, y simplemente con ese título:
 a los Estudios, veintisiete estudios de Fryderyk Chopin, piezas clave del repertorio de piano; y
 a los Études, doce estudios de Claude Debussy, también para piano;
 a un estudio, boceto o borrador poco trabajado preparatorio para una obra plástica más elaborada;
 a las asignaturas, disciplinas o estudios, conjunto de materias que se deben superar para lograr una titulación;
 a un estudio de ajedrez, una posición compuesta, es decir, una posición diseñada a medida en vez de haber sido obtenida a través de una partida real, presentada como un pequeño puzle;
 a The Studio (1893), una revista de arte y decoración.